El nombre de Iglesia de San Jorge es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Jorge:

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Jorge
Para otros santos
 Véase San Jorge, desambiguación

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad'''
  
Georgskirche
 Iglesia de San Jorge, en Reichenau-Oberzell
  
 Iglesia de San Jorge, en Sofía
  
 Iglesia de San Jorge, en El Cairo
  
 Iglesia de San Jorge, en Piran
   
 Iglesia de San Jorge, católica, en Azuelo, Navarra
 Iglesia de Francisco Javier (llamada también de San Jorge), católica, en Cáceres
 Iglesia de San Jorge, católica, en La Coruña
 Iglesia de San Jorge, católica, en Las Fraguas, Cantabria
 Iglesia de San Jorge, católica, en Ibiza
 Iglesia de San Jorge, católica, en Manzaneda (Gozón), Asturias
 Iglesia de San Jorge, católica, en Palos de la Frontera, Huelva
 Iglesia de San Jorge, católica, en Penagos, Cantabria
 Iglesia de San Jorge, católica, en Santiurde de Toranzo, Cantabria
 Iglesia de San Jorge, católica, en Santurce, Vizcaya
 Iglesia de San Jorge, católica, en Tudela, Navarra
 Iglesia de San Jorge, católica, en Alcoy

  
 Iglesia de San Jorge, en Lalibela

  

Iglesia de San Jorge de Darkveti, en el distrito de Chiatura
Iglesia de San Jorge de Urtkva, en el distrito de Jashuri

   
Ναός του Αγίου Γεωργίου
 Iglesia de San Jorge, en Corfú
 Iglesia de San Jorge, en Salónica, situada en la antigua Rotonda de Galerio
  
 Iglesia de San Jorge, en Budapest
   
Church of St. George
 Iglesia de San Jorge, en Dublín
  
 Iglesia de San Jorge, en Lod
   
Chiesa di San Giorgio
 Iglesia de San Jorge, en Livorno
 Iglesia de San Jorge (Chiesa di San Giorgio alla Costa), en Florencia
 Iglesia de San Jorge, en Génova
 Iglesia de San Jorge (Chiesa di San Giorgio ai Tedeschi), en Génova
 Iglesia de San Jorge (Chiesa di San Giorgio dei Genovesi), en Nápoles
 Iglesia de San Jorge (Chiesa di San Giorgio al Corso), en Reggio di Calabria
 Iglesia de San Jorge (Chiesa di San Giorgio Extra), en Reggio di Calabria
 Iglesia de San Jorge, en Salerno
 Iglesia de San Jorge, en Siena
    
Iglesia de San Jorge 
 Iglesia de San Jorge, en Riga

   
Iglesia de San Jorge
 Iglesia de San Jorge, en Niha, en el distrito de Chouf

   
Saint George's Church
 Basílica de San Jorge, en Victoria, sobre la isla de Gozo
  
 Iglesia de San Jorge, en Burkin
 Iglesia de San Jorge el Khader, en Taybeh
   
Kościół św. Jerzego
 Iglesia de San Jorge, en Białogard
 Iglesia de San Jorge, en Chełmża
 Iglesia de San Jorge, en Gliwicach-Ostropie
 Iglesia de San Jorge, en Goleniów
 Iglesia de San Jorge, en Poznań.
 Iglesia de San Jorge, en Popowice, un barrio de la ciudad de Wrocław

Saint George's Church
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Altrincham, Manchester
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Barrow-in-Furness
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Belfast
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Bloomsbury, Londres
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Brighton
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Doncaster
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Esher
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Everton, Liverpool
 Iglesia de San Jorge (St George's-Tron Church), presbiteriana, en Glasgow
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Gravesend
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Hyde, Manchester
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Leeds
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Mayfair, en Londres
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Portsmouth
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Ramsgate
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Stamford
 Iglesia de San Jorge (Saint George in the East), anglicana, en Stepney, Londres
 Iglesia de San Jorge, católica, en Worcester
 Iglesia de San Jorge, anglicana, en Worthing
 Iglesia de San Jorge, católica, en York

Iglesia de San Jorge, ortodoxa serbia, en Topola

Saint George's Church
 Iglesia de San Jorge, en Singapur